Прошлогодний победитель — Новак Джокович защитил свой титул.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

 ' Новак Джокович (Титул)
  Роджер Федерер (Финал)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Кэй Нисикори (Четвёртый раунд)
  Милош Раонич (Полуфинал)
  Станислас Вавринка (Второй раунд)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Марин Чилич (Второй раунд)
  Григор Димитров (Третий раунд)
  Фелисиано Лопес (Четвертьфинал)
  Жиль Симон (Четвёртый раунд)
  Эрнест Гулбис (Третий раунд)
  Роберто Баутиста Агут (Третий раунд)
  Кевин Андерсон (Третий раунд)
  Томми Робредо (Четвёртый раунд)
  Джон Изнер (Четвёртый раунд)
  Фабио Фоньини (Второй раунд)
  Пабло Куэвас (Третий раунд)
  Иво Карлович (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Второй раунд, отказ)
  Гильермо Гарсия-Лопес (Второй раунд)
  Леонардо Майер (Отказ)  Жюльен Беннето (Второй раунд)
  Филипп Кольшрайбер (Третий раунд)
  Лукаш Росол (Четвёртый раунд)
  Фернандо Вердаско (Третий раунд)
  Сантьяго Хиральдо (Второй раунд)
  Андреас Сеппи (Третий раунд)
  Жереми Шарди (Второй раунд)
  Бернард Томич (Четвертьфинал, отказ)
  Жиль Мюллер ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

BNP Paribas Open 2015